— пьеса, написанная Кадзуки Накасимой для театральной труппы Gekidan Shinkansen. Была адаптирована для телевизионного аниме-сериала в апреле 2007, срежиссирована Сэйдзи Мидзусимой и выпущена Studio Madhouse. Это комедийная история про мастера фейерверков в древнем Эдо и его попытки построить ракету, способную доставить инопланетную девушку обратно к её народу на луну.

Сюжет 
История происходит в Эдо в 1842 году (тринадцатом году эпохи Тэмпо). Правительственные реформы запретили всю роскошь, включая пьесы, представления, изобретения и фейерверки. Несмотря на политический климат, Тамая Сэйкити, молодой производитель фейерверков, мечтает сделать огромный фейерверк, подобного которому еще не было. Но каждый раз, когда он производит пробные запуски ракеты, его начинают преследовать представители закона.
Однажды ночью в лесу завязывается схватка между синим и белым монстрами. Синее чудовище одерживает верх, но его убивает Чёрное Братство, которое отвлекается на фейерверки Сэйкити, что позволяет белому монстру бежать.
На следующий день, красивая, загадочная девушка предстает перед Сэйкити и просит его сделать фейерверк, который долетит до луны.

Персонажи

Жители Длинного Дома Фурай 
 Тамая Сэйкити (яп. 玉屋 清吉) — мастер фейерверков, мечтающий создать гигантский, никем ранее не виденный и не запущенный фейерверк.
 Сора (яп. ソラ) — странная, но красивая девушка. Она просит Сэйкити сделать ракету, которая доставит её на луну (также она Белый зверь).
 Сюмпэй (яп. 俊平) — брат Сэйкити, гений математики.
 Гиндзиро (яп. 銀次郎) — слесарь, который может открыть любой замок голыми руками.
 Санта (яп. 三太) — плотник
 Рокубэй (яп. 六兵衛) — плиточник, у которого не закрывается рот.
 Жена Рокубэя — никто не знает как её зовут на самом деле.
 Синса (яп. 新佐) — механик-изобретатель.
 Адабанатэй Тэнхо (яп. 天鳳) — циркачка, специализирующаяся на ловкости рук
 Тэнтэн (яп. 天天) — циркач, нереально высокий брат Тэнхо
 Гэндзо (яп. 源蔵) — незаметный кроссдрессер. Только О-Нуи узнавала его.
 Мама Гэндзо 
 О-Нуи (яп. おぬい) — девочка-собачка, следящая за моралью в Длинном Доме. Также появляется в виде щенка.
 Старейшина — загадочный старичок, владелец Длинного Дома Фурай.

Остальные персонажи 
 О-Исэ — богатая владелица ломбарда Сирахама-я. Давняя подруга Гиндзиро из Осаки.
 О-Рику — дочь владельца магазина фейерверков Кагия
 Тэцудзи Фитиль (яп. 火縄の鉄十) — безумный строитель ракет, который живёт глубоко в горах Титибу со своими друзьями медведями.

Правительство 
 Акаи Нисиносукэ (яп. 赤井西之介) — Полицейский низкого ранга под покровительством магистрата южного Эдо, который ненавидит жителей Длинного Дома Фурай.
 Люди в чёрном «Глаза», «Уши», «Пятки», «Лодыжки», «Колени» — секретные агенты магистрата южного Эдо
 Тории Ёдзо (яп. 鳥居 耀蔵) — магистрат южного Эдо
 Тояма Кинсиро — Магистрат северного Эдо, появляющийся в городе в виде Кина-плейбоя.
 Мидзуно Тадакуни — Старший советник сёгунского правительства, человек, который запретил фейерверки и все виды развлечений в городе.

Аниме-сериал 

Первая буква, соответствующая каждому эпизоду — составная фразы

Примечания 

 «Oh!-Edo Rocket». (Январь 2007) Newtype USA стр. 11.

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 Официальный блог
 Footage of Original Musical
 Страница Oh! Edo Rocket на сайте FUNimation
В базах данных
 

Пьесы 2001 года
Комедии